Jacobj ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jacobj (1857–1944), deutscher Arzt und Pharmakologe
 Daniel Heinrich Jacobj (1820–1886), deutscher Jurist und Richter
 Johann Carl Jacobj (1780–1847), deutscher Kaufmann und Hamburger Oberalter
 Johann Daniel Jacobj (1798–1847), Lübecker Kaufmann und Kunstsammler

Siehe auch:
 Jacobi
 Jacoby
 Jakobi
 Jakoby